Op het toernooi van Wimbledon in 2009 speelden de mannen  in het dubbelspel van 23 juni tot en met 5 juli. Daniel Nestor en Nenad Zimonjić waren de titelverdedigers én winnaars.

Geplaatste teams 
De geplaatste teams zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde het team haalde.

Trekking

Legenda 
 Q = Qualifier
 WC = Wild Card
 LL = Lucky Loser
 R = Gestopt (Opgegeven)
 W/O = Walk-over

Laatste 8

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website van Wimbledon (Trekking)
 Officiële website van Wimbledon (Trekking kwalificatietoernooi)
 Officiële website van Wimbledon (Uitslagen)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2009